Cardillos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Onopordum illyricum; o
 el nombre común de la planta Scolymus hispanicus.
 el nombre común de la planta '''''Scolymus maculatus